Europe/Africa Zone was one of three zones of regional competition in the Кубок Федерації 2007.

Group I
Venue: TC Lokomotiv, Plovdiv, Bulgaria (outdoor clay)
Date: 18–21 квітня

The sixteen teams were divided into four pools of four. The top teams of each pool played-off against each other to determine which two nations progress to Світова група II Play-offs. The four nations coming last played-off against each other to decide which teams are relegated to Group II for 2008.

Pools

Play-offs

  and  advanced to the 2007 World Group II Play-offs.
  and  were relegated to Group II for 2008.

Group II
Venue: National Tennis Centre, Vacoas-Phoenix, Mauritius (outdoor hard)
Date: 17–20 квітня

The seven teams were divided into one pool of three teams and one pool of four. The top two teams of each pool played-off against each other to decide which two nations progress to Group I for 2008. The four nations coming third in each pool then played-off to determine which team would join the fourth-placed team from the four-team pool in being relegated down to Group III for 2008.

Pools

Play-offs

  and  advanced to the 2007 World Group II Play-offs.
  and  were relegated to Group II for 2007.

Group III
Venue: National Tennis Centre, Vacoas-Phoenix, Mauritius (outdoor hard)
Date: 23–27 квітня

The ten teams were divided into two pools of five. The top team of each pool progressed to Group II for 2008.

Pools

  and  advanced to Group II for 2009.

Див. також 
Fed Cup structure

Примітки 

 Fed Cup Profile, Румунія 
 Fed Cup Profile, Швейцарія 
 Fed Cup Profile, Нідерланди 
 Fed Cup Profile, Ukraine 
 Fed Cup Profile, Білорусь 
 Fed Cup Profile, Lithuania 
 Fed Cup Profile, Сербія 
 Fed Cup Profile, Швеція 
 Fed Cup Profile, Estonia 
 Fed Cup Profile, Люксембург 
 Fed Cup Profile, Велика Британія 
 Fed Cup Profile, Болгарія 
 Fed Cup Profile, South Africa 
 Fed Cup Profile, Greece
 Fed Cup Profile, Georgia 
 Fed Cup Profile, Bosnia and Herzegovina 
 Fed Cup Profile, Norway 
 Fed Cup Profile, Туреччина 
 Fed Cup Profile, Liechtenstein 
 Fed Cup Profile, Ireland 
 Fed Cup Profile, Montenegro 
 Fed Cup Profile, Malta 
 Fed Cup Profile, Moldova 
 Fed Cup Profile, Denmark

Посилання 
 Fed Cup website 

Europe Africa
Спортивні змагання у Болгарії